

Codici 
 TK – codice vettore IATA di Turkish Airlines
 TK – codice FIPS 10-4 delle Isole Turks e Caicos
 tk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turcmena
 TK – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tokelau
 TK – codice ISO 3166-2:UZ di Taskent (Uzbekistan)

Informatica 
 .tk  – dominio di primo livello di Tokelau
 tk  – estensione di Tcl/Tk

Medicina 
 TK – TK prodotto terapia cellulare

Musica 
 TK  – gruppo musicale rock peruviano
 TK, Toru Kitajima – Chitarra e Voce di Ling tosite sigure
TK – DJ e producer italiano, 
owner di TK Enterprise
TK, abbreviazione di TruceKlan, gruppo hip hop romano

Altro 
 TK – simbolo del terakelvin
 TK – targa automobilistica di Trikala (Grecia)
 TK Takaishi  – personaggio di Digimon Adventure e Digimon Adventure 02